Omega har flere betydninger:

Alfabet 
 Omega (bogstav) (Ω, ω), det sidste bogstav i det græske alfabet.
 Omega (kyrillisk) (Ѡ, ѡ), det kyrilliske modstykke til den græske omega

Biler 
 Opel Omega – en mellemstor personbilsmodel fra bilproducenten Opel. 
 "Oldsmobile Omega", en bil model fra General Motors

Matematik 
 "Lambert W-funktionen", også kendt som "omega-funktionen"
 "Omega konstant", en bestemt værdi er afledt af Lambers W-funktionen
 "Wright Omega-funktion", en anden funktion der er defineret i forhold til Lambert W-funktionen
 "Omega sprog", et sæt af uendelig længde sekvenser af symboler
 "Chaitins konstant", skrevet som Ω – et tal, der repræsenterer sandsynligheden for, at et tilfældigt sammensat edb-program ophører.

Videnskab 
 Omega-3-fedtsyre
 Omega-6-fedtsyre
 Omega-9-fedtsyre
 "Omega partikel", en subatomar partikel
 Bogstavet ω benyttes som symbol for vinkelhastighed i fysik.
 Bogstavet Ω benyttes som symbol for ohm i fysik, der er enhed for elektrisk modstand.

Teknologi 
 Omega Navigation System, den første verdensomspændende radionavigationssystem
 "Ωmega interpreter", et rent funktionelt programmeringssprog
 "Iomega", fremstiller lagringsenheder, herunder harddiske.
 "Omega SA", et high-end urmærke som i dag er ejet af Swatch Group

Steder i USA 
 "Omega", California, nu ubeboet
 Omega Hydraulic Diggings, historisk guldminedrift sted
 "Omega", Georgia
 "Omega", Indiana
 "Omega", Oklahoma

Musik 
 "Omega",  en sang af Bruce Dickinson fra hans "Accident of Birth" album.
 "Omega and the Mechanical Animals", kaldenavn adopteret af Marilyn Manson i løbet af deres glamperiode i slutningen af 90'erne 
 "Omega Recording Studios", en skole og studio der ligger uden for Washington DC

Andet 
 Omega Centauri- ligger i stjernebilledet Centaurus (Kentauren) og er vores galakses største stjernehob.
 Omega Pharma-Lotto – et belgisk professionelt cykelhold. 
 Omeganor – et norsk/dansk selskab, der producerer kosttilskud baseret på sardin- og ansjosfisk.
 "Alfa og Omega", en metafor for den første og sidste